Ștefanca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ștefanca (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Ștefanca (Mureș), Dorf im Kreis Mureș